Saint-Jean-de-Niost é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Jean-de-Niost apresentava uma população de 1 375 habitantes, distribuídos por 551 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain